Leuchttürme Seekanal steht für:

 Leuchttürme Seekanal (West), zwei Leuchttürme am Westende der Newabucht in Sankt Petersburg
 Leuchttürme Seekanal (Ost), drei Leuchttürme am Ostende der Newabucht in Sankt Petersburg